Chartes réalisées par le Rodolphe III de Bourgogne :
 Charte de Rodolphe III (996), octroie le comitatus à l'archevêque de Tarentaise ;
 Charte de Rodolphe III (1011), donation en faveur de son épouse Hermengarde, Ermengarde, Irmengarde le .

Source historique